Všetaty può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Všetaty, comune mercato del distretto di Mělník, in Boemia Centrale
Všetaty, comune del distretto di Rakovník, in Boemia Centrale